

Cinema
 L'apprendista stregone (The Sorcerer's Apprentice) – film del 2010

Geografia
 Merlino – comune della provincia di Lodi
 Merlino – l'unica frazione di Sangano in provincia di Torino

Televisione
 Merlino (Merlin) – miniserie televisiva del 1998
 Merlino e l'apprendista stregone (Merlin's Apprentice) – film TV del 2006
 Merlino – personaggio dell'universo fantascientifico di Stargate SG-1
 Merlino – protagonista della serie televisiva del 2008 Merlin
 Merlino e la battaglia dei draghi (Merlin and the War of the Dragons) – film TV del 2008
 Trollhunters - I racconti di Arcadia - serie animata statunitense del 2016
 I Maghi - I racconti di Arcadia - serie animata statunitense del 2020

Fumetto
 Merlino – personaggio dei fumetti della DC Comics
 Merlino – personaggio dei fumetti della Marvel Comics

Letteratura
 Mago Merlino – personaggio del ciclo di leggende su Re Artù
 Merlino è un poema di Robert de Boron sul leggendario mago, andato quasi completamente perduto

Onomastica
 Merlino – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Antoine Merlino (1978) – ex giocatore di calcio a 5 olandese
 Francesco Saverio Merlino – (1856-1930) attivista anarchico e teorico socialista italiano
 Giuseppe Merlino (1927-1993) – politico italiano
 Mario Merlino (1944) – attivista, scrittore, traduttore e insegnante italiano
 Martina Merlino (1989) – attrice italiana
 Myrta Merlino (1968) – giornalista e conduttrice televisiva italiana

Pagine correlate
Merlin